«Глубокий сон» (или «Большой сон»; ) — классический фильм-нуар Говарда Хоукса (1946) с одним из самых запутанных для этого жанра сюжетом и скоростным развитием действия. Среди других нуаров его выделяют свойственные фильмам Хоукса искрящиеся диалоги, зачастую с каламбурами и двойным дном. Экранизация одноимённого романа Рэймонда Чандлера (1939).

Сюжет 
Сюжет фильма довольно точно следует фабуле романа. Действие происходит в Лос-Анджелесе. Частного детектива Филипа Марлоу нанимает генерал Стернвуд. Он просит сыщика разобраться с шантажистом Артуром Гайгером, имеющим компромат на его дочь Кармен, которая злоупотребляет наркотиками и водится с тёмными личностями.

За время расследования происходит несколько убийств и раскрывается множество обманов. Все нити приводят Марлоу к телохранителю генерала Шону Ригану, который якобы сбежал из города с женой подпольного воротилы Эдди Марса. Хотя Марлоу неизменно пользуется успехом у женщин, включая Кармен, самого его влечёт другая дочь генерала, Вивиан, которая, кажется, не выносит его на дух…

В результате проведённого расследования Марлоу выясняет, что история с бегством жены и телохранителя — лишь прикрытие для тёмных делишек, которые проворачивает Марс. Подлинным убийцей является наркоманка и нимфоманка Кармен, которую Марлоу был нанят выгородить из дела. И чувство к Вивиан, и долг по отношению к генералу заставляют Марлоу «перевести стрелки» на Марса.

В ролях

Работа над фильмом 
Съёмки проходили с 10 октября 1944 г. по 12 января 1945 г. Фильм демонстрировался для американских военнослужащих за океаном, но в широкий прокат в США не вышел. Студия отложила премьеру «Глубокого сна» в пользу завершённых военных фильмов; среди них был «Тайный агент» (Confidential Agent, 1945), также с Бэколл в главной роли. 16 ноября 1945 г., после того как за роль в «Тайном агенте» Бэколл была разгромлена критиками, её агент Чарльз К. Фельдман писал Джеку Уорнеру: «…если Бэколл удостоится аналогичных отзывов и критики за „Глубокий сон“ — а это определённо случится, если не будут сделаны изменения, — вы можете потерять одну из основных статей дохода. Хотя дополнительные сцены обойдутся всего лишь в $25,000 или $50,000, они, на мой взгляд, должны быть сняты, даже если цена поднимется до $250,000». Фельдман посоветовал Уорнеру «дать девушке минимум три-четыре дополнительные сцены с Богартом, имеющие дерзкий и провокационный характер, наподобие сцен в „Иметь и не иметь“ (1944)». Дополнительные сцены, например, в ресторане с двусмысленным диалогом о скачках на ипподроме, снимались начиная с 2 января 1946 г. В переработанной версии потребовалось удаление ряда сцен, проливающих свет на загадочные события фильма. В результате многое в фабульной части осталось необъяснённым (зачем надо было увозить из офиса вещи Гайгера, кто и зачем убил шофёра генерала, мотив убийства Джо Броуди и т. д.).

Запутанные сюжетные ходы ставили в тупик не только режиссёра, сценаристов, но и самого Чандлера, с которым пытались консультироваться создатели фильма. Кроме того, некоторые сюжетообразующие мотивы (сбыт порнографии Гайгером, его гомосексуальные связи, голая Кармен в его доме и т. п.) по цензурным требованиям того времени были смягчены до того, что перестали проливать свет на развитие действия. Хоукс вышел из положения, ускорив темп сцен и на редкость остроумных диалогов таким образом, чтобы у зрителя просто не оставалось времени задавать каверзные вопросы. «Великое искусство тут необязательно. Мне нужно движение», — направлял Хоукс своих сценаристов. Впоследствии режиссёр вспоминал: «Это был увлекательный фильм, и он имел успех у зрителей, хотя я так и не разобрался, кто там кого порешил. Когда меня спросили, кто убил того человека, чью машину выудили из реки, я ответил: „Не знаю. Спросим у Фолкнера“. Фолкнер тоже не знал, что ответить. Тогда я спросил Чандлера, и он сказал, что это дело рук дворецкого». По другой версии, даже сам Чандлер сказал: «Я не знаю».

В конце 1990-х гг. в Архиве кино и телевидения Калифорнийского университета была обнаружена допрокатная версия фильма 1945 г. Хью Хефнер организовал сбор средств на реставрацию. В 1997 г. допрокатная версия демонстрировалась в арт-хаусных кинотеатрах вместе с документальным фильмом, где проводился сравнительный анализ между оригинальным фильмом-нуар Хоукса и переработанным «звёздным фильмом». Хотя общая продолжительность допрокатной версии больше всего на две минуты, она содержит около 20 минут материала, вырезанного при пересъёмке.

Признание и награды 

 В 1997 году фильм был включён в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.
 Списки Американского института кино:
 100 лучших героев и злодеев — 32-е место (Филип Марлоу)
 В 1978 году роман Чандлера был переснят с Робертом Митчемом в главной роли.
 На Филипе Марлоу в исполнении Богарта основан образ главного героя фильма «Бегущий по лезвию», которого сыграл Харрисон Форд.
 Книгой Чандлера вдохновлялись братья Коэны при написании сценария фильма «Большой Лебовски» (1998).

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1945 года
Фильмы Говарда Хоукса
Детективные фильмы США
Фильмы нуар
Национальный реестр фильмов
Экранизации произведений Рэймонда Чандлера
Колоризированные фильмы
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы по сценариям Ли Брэкетт